Быньго́вский — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области России. Обгонный пункт Свердловской железной дороги.

Из инфраструктуры имеется только продуктовый магазин и базовая станция сотовой связи.

Наименование 
Посёлок Быньговский получил своё название от расположенного здесь железнодорожного обгонного пункта Быньговский (ранее железнодорожная станция, изначально железнодорожный разъезд).

В свою очередь, железнодорожный разъезд получил своё название по географическому расположению — в междуречье Дальней Быньги и Ближней Быньги. Похожее название носит старинное село Быньги, расположенное в 10 километрах к юго-востоку от посёлка, при впадении данных рек в Нейву.

Население 
По данным переписи 2010 года, постоянное население — 47 человек, из них 21 мужчина и 26 женщин. Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (83 %).

Долговременная динамика численности населения:

География 
Быньговский расположен в лесистой местности к северо-западу от Екатеринбурга, к югу от Нижнего Тагила и в 12 километрах к северу от районного города Невьянска. Ближайшие населённые пункты — село Быньги, посёлки Аник и Лёвиха. Посёлок находится при обгонном пункте Быньговский Свердловской железной дороги на линии Екатеринбург — Нижний Тагил. В Быньговском осуществляется пригородное сообщение по соответствующему маршруту.

Посёлок пересекает транзитная автодорога, соединяющая Лёвиху с автомагистралью регионального значения . 

Железная дорога делит посёлок на две части: к западу от неё расположены два многоквартирных жилых дома и тяговая электроподстанция. Здесь же начинается дорога до коллективных садов. К востоку от станции, по обеим сторонам от транзитной дороги расположен частный жилой сектор.

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Невьянского городского округа